Bergfeuer steht für:

 auf Bergen entzündete Sonnwendfeuer
 Tiroler Feuerbrauch, siehe Herz-Jesu-Bergfeuer
 Südtiroler Volksmusikgruppe, siehe Bergfeuer (Band)